Plaats in Indonesië
 Sukabungah (Bojongmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukabungah (Campaka Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java